Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du 21 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Lisa Raymond.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Stanford
Sport en Californie en 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en juillet 2003